Kendem peut désigner :
 Kendem, un village et un canton du Cameroun
 le kendem, une langue bantoïde méridionale